Edö kan syfta på:
 Edö, Stockholms län – en ö i Stockholms skärgård.
 Edö, Askersund – en herrgård i Närke
 Edö, Kyrkslätt – en ö i landskapet Nyland